Due unità della Forza di Autodifesa Marittima hanno portato il nome di JDS Akebono:

  – cacciatorpediniere di scorta varato nel 1955 e radiato nel 1976
  – cacciatorpediniere della classe Murasame, varato nel 2000 e ancora in servizio